

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Słupice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Łagiewniki 
 Słupice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Pakosławice

Zobacz też 
 Słupica